Карлис Озолс:

 Озолс, Карлис (1882—1941) — латвийский дипломат, посол в Вашингтоне, чрезвычайный посланник и полномочный министр в Москве.
 Озолс, Карлис (1912—2001) — латвийско-австралийский шахматист.